České, slovenské a polské příjmení Halama (ženská forma: Halamová) patří následujícím osobnostem:
 Grzegorz Halama (* 1970) – polský herec
 Hardy Halama (* 1963) – německý herec
 Jan Halama (* 1988) – český fotbalista
 Jan Hax Halama (* 1975) – německý kostýmní návrhář
 John Halama (* 1972) – Spojené státy americké baseballista
 Lenka Halamová (* 1960) – česká folková zpěvačka
 Loda Halama (1911–1996) – polská baletní tanečnice a herečka
 Punia Halama (1913–1998) – polská herečka
 Václav Halama (1916) (1916–?) – český divadelní a filmový pracovník, příležitostný herec
 Václav Halama (1940–2017) – československý fotbalista a fotbalový trenér
 Zizi Halama (1905–1975) – polská tanečnice

Podobně znějící příjmení 
 Maša Haľamová (1908–1995) - slovenská básnířka a redaktorka, autorka žensky křehké lyriky

Reference

Externí odkazy 
 
 

Polská příjmení
Česká příjmení
Slovenská příjmení